Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2012. Die Qualifikation findet vom 13. bis 15. Oktober 2012 statt.

Setzliste

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
2012